Puente Nacional puede referirse a:

 Puente Nacional, municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander.
 Puente Nacional, municipio del estado de Veracruz, México.
 Puente Nacional, un puente parisino sobre el río Sena.